Устьянское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в Усть-Кубинском районе Вологодской области Российской Федерации.

Административный центр — село Устье.

География 
Расположено в южной части района. Граничит:
 на северо-западе с Никольским сельским поселением,
 на северо-востоке с Заднесельским сельским поселением,
 на востоке и юге с Высоковским сельским поселением,
 на западе с Кубенским озером (на другом берегу Вологодский район).

По южной границе протекает река Кубена, её приток Подлесная.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошли село Устье, Устьянский сельсовет за исключением посёлка Высокое, выделенного в Высоковское сельское поселение.

Законом Вологодской области от 28 апреля 2015 года № 3631-ОЗ, Заднесельское, Никольское и Устьянское сельские поселения преобразованы, путём объединения, в сельское поселение Устьянское с административным центром в селе Устье.

Население

Состав сельского поселения 

20 ноября 2020 года были упразднены 20 деревень Устьянского сельского поселения: Бобровское, Бобынино, Грифониха, Дедово, Исаково, Карпунино, Кленово, Ковыриха, Кожевниково, Лужино, Максимовская, Малаховское, Матвеево, Нагорное, Олешково, Самоново, Терехово, Хабариха, Чикайлово, Шевцово.

Примечания 

Муниципальные образования Усть-Кубинского района
Сельские поселения Вологодской области